Die Cesar Godeffroy war eine Bark, die 1855 bei Hamburg gebaut wurde.

Schiffsmaße 
Im Hamburger Bielbrief vom 14. September 1855 sind für die Cesar Godeffroy folgende Maße angegeben:
 Länge über Kiel                      = 43,70 m
 Größte Breite                        =   8,60 m
 Höhe (Bauchdiele bis Verdeckplanken) =   5,85 m
 Tragfähigkeit                        =  214 Hamburger Kommerzlasten

Geschichte 
Die Cesar Godeffroy wurde auf der Reiherstiegwerft unter der Leitung von Joachim Eduard von Somm gebaut und lief 1855 mit der Baunummer 15 vom Stapel. Eigner war das Handelshaus Joh. Ces. Godeffroy & Sohn. Das Schiff wurde nach dem Hamburger Kaufmann  Johan Cesar Godeffroy benannt, der die Firma leitete.

Die Bark kam zunächst für die Beförderung von  Auswanderern von Hamburg nach Australien und Südafrika zum Einsatz. Später diente sie dem Import-Export-Geschäft von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn in der Südsee. 1872 wurde sie an Thaulow in Sandefjord (Norwegen) verkauft und fuhr unter neuem Namen als Helene.

Kapitäne 
 Nicolaus Störtenbecker
 Jacob Früchtenicht
 H. D. A. Brück
 Adalbert Decker

Fahrten 
Mit dem Schiff wurden von Hamburg aus Fahrten nach Australien, Indien, Südafrika und Südamerika unternommen.

Schiffe gleichen Namens 
Als Cesar Godeffroy fuhren noch weitere Schiffe: Ab 1845 das Vollschiff Alfred, Baujahr 1818, und zwei Barken jeweils ab Stapellauf, Baujahr 1851 und Baujahr 1873.

Schiffe von Joh. Ces. Godeffroy & Sohn

Einzelnachweise 

Bark
Frachtsegler
Reiherstiegwerft
Schifffahrt (Hamburg)
Godeffroy (Familie)